Lista portów lotniczych w Surinamie, zgrupowanych pod względem typu i posortowanych alfabetycznie

Linki zewnętrzne 

 
 Civil Aviation Department of Suriname
 World Aero Data: Airports in Suriname
 Great Circle Mapper: Airports in Suriname 
 Airstrip characteristics

Porty lotnicze w Surinamie
Listy portów lotniczych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019